Оксидиметрия (от  — окислять и …метрия) — титриметрические методы в аналитической химии, основанные на реакциях окисления-восстановления:

 

где Ox, Ox — окисленные формы титранта и определяемого вещества, Red, Red — восстановленные формы титранта и определяемого вещества, a, b, α, β — стехиометрические коэффициенты.

Окислительно-восстановительные потенциалы, характеризующие пару титрант-определяемое вещество, имеют следующий вид:

 

 

где E, E — реальные потенциалы пар Ox/Red, Ox/Red, n — число участвующих в реакции электронов, F — число Фарадея.

Поскольку в ходе реакции концентрации реагентов уменьшаются, то величина |E-E| уменьшается, поэтому для успешного проведения анализа следует подбирать такие пары, чтобы величина |E-E| была достаточно велика. В процессе титрования изменяется окислительно-восстановительный потенциал системы, вблизи точки эквивалентности наблюдается резкое изменение потенциала.

Оксидиметрию классифицируют в зависимости от применяемого в данной реакции раствора вещества — окислителя или восстановителя.

К оксидиметрии относятся:
 перманганатометрия
 цериметрия
 хроматометрия
 иодометрия
 броматометрия
 ванадатометрия и др.

Конечная точка титрования устанавливается потенциометрически, а также с помощью окислительно-восстановительных индикаторов, либо по появлению/исчезновению окраски титранта/титруемого вещества.

Литература 
 

Аналитическая химия